Mistrovství Evropy v šermu je turnaj v šermu, organizovaný Evropskou konfederací šermu (European Fencing Confederation) (EFC).

První turnaj se uskutečnil v roce 1981 v Foggií a koná se každý rok.

Přehled Evropských šampionátů

Otevřené mistrovství Evropy

Mistrovství Evropy

Externí odkazy 
 

 
Šerm
Sportovní události založené roku 1981